Ponor (Cetingrad), een plaats in de gemeente Cetingrad in de Kroatische provincie Karlovac
Ponor (Alba), een gemeente in het Roemeense district Alba
ponor (geologie), een verdwijngat in een breed dal
Cătălina Ponor, een Roemeense gymnaste